Estaing (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Estaing (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Charles Henri d’Estaing – XVIII-wieczny admirał francuski
 Valéry Giscard d’Estaing – prezydent Francji w latach 1974–1981